Mužská dvouhra bett1Hulks Indoors 2020 probíhala okolo poloviny října 2020. Do singlové soutěže tenisového turnaje v Kolíně nad Rýnem, hraného na tvrdém povrchu Lanxess Arény, nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou trojku Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. O týden později triumfoval rovněž v Kolíně nad Rýnem na navazujcím bett1Hulks Championship a potřetí v kariéře ovládl dvě události v řadě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Bett1Hulks Indoors
Tenis v Německu v roce 2020
ATP Tour 2020